Ахрем — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ахрем, Афанасий Андреевич (1914—2010) — белорусский советский химик-биоорганик, академик АН БССР.
 Ахрем, Олег Владимирович (род. 1983) — белорусский и польский волейболист.